

Джерела 
 http://www.usva.org.ua/mambo3/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=82&Itemid=124  

Списки українських осіб